A Place Called Home è il quarto album in studio del gruppo musicale statunitense Ignite, pubblicato nel 2000.

Tracce

Collegamenti esterni